Недосеков, Андрей Николаевич (род. 1960) — российский политик.
 Недосеков, Максим Юрьевич (род. 1998) — белорусский спортсмен.